Toponímia:
 Martínez (Àvila), municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Martínez (Buenos Aires), ciutat del partido de San Isidro, a la província de Buenos Aires, Argentina
 Martinez (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Martinez (Geòrgia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Pedro Martínez (Granada), municipi de la província de Granada a la comunitat autònoma d'Andalusia
 Monuments:
 Estadi Martínez Valero, estadi a la ciutat valenciana d'Elx
 Teatre Martínez Soria, local d'espectacles teatrals
 Biografies:
 Alberto Martínez Díaz
 Aleix Martínez (Barcelona, 1992), ballarí català 
 Alexandre Martínez i Medina (Reus, 1952) economista i polític català 
 Alfonso Martínez Gómez
 Alfonso Martínez de Toledo (Toledo, 1398-1470?), escriptors del primer Renaixement 
 Alfred Martínez (?-Barcelona, 1937), dirigent anarquista 
 Alicia Martínez del Hoyo (L'Havana, 1920), ballarina i coreògrafa cubana de dansa clàssica 
 Andrés Martínez Trueba (Montevideo, 1884 - 1959), professor, químic i polític uruguaià, president constitucional entre 1951 i 1952
 Andreu Martínez (Barcelona, 1978), guitarrista, compositor, cantant i productor barceloní de blues
 Àngel Martínez Cervera (Girona, 1986), futbolista català que juga de migcampista 
 Anna Maria Martínez Sagi (1907 - 2000), poetessa, sindicalista, periodista, feminista i atleta republicana catalana
 Antoni Martínez i Domingo (Barcelona, 1867 - 1942), alcalde de Barcelona en tres mandats alterns entre 1919 i 1922 
 Antonio José Martínez Palacios
 Antonio Martínez Aneiros
 Arsenio Martínez-Campos Antón
 Arturo Martínez Noval
 Aurelio Martínez Estévez
 Benjamí Martínez i Martínez
 Carlos Martínez, diversos personatges
 Carmen Martínez Ramírez
 Chus Martínez (Ponteceso, 1972), comissària gallega 
 Claudi Martínez i Imbert (Barcelona, 1845 - 1919), compositor, pianista i notable pedagog musical català 
 Concepció Martínez i Tudó
 Conchita Martínez (Montsó, Aragó, 1972), tennista aragonesa 
 Daniel Martínez i Ferrando
 Diego Martínez Barrio
 Dionisio Alonso Martínez y Martín (Madrid, 1870 - ?), advocat i polític espanyol, membre del Partit Liberal 
 Eder Martínez Telletxea
 Eduard Martínez i Ferrando
 Eduardo Martínez Labari
 Egoi Martínez de Esteban
 Emilià Martínez i Espinosa
 Emilio Martínez Garrido
 Enrique Martínez Heredia
 Estíbaliz Martínez Yerro
 Eulogio Martínez Ramiro
 Federico Martínez Miñana
 Felipe Martínez Marzoa
 Ferran Martínez Castellano
 Ferran Martínez i Garriga
 Ferrand Martínez
 Francesc Xavier Martínez i Juan
 Francisco José Martínez Roca
 Francisco Martínez, diversos personatges
 Frederic Martínez i Ibáñez
 Fèlix Martínez i Comín
 Gonzalo Martínez Díez
 Gonzalo Martínez de Bizcargui
 Guillermo María Martínez Casañ
 Gustavo Martínez Gómez
 Iker Martínez de Lizarduy Lizárribar
 Iñigo Herrera Martínez de Campos
 Jaume Martínez Vendrell
 Javier Martínez Aguinaga
 Javier Martínez de Morentín
 Jesús Ernest Martínez Ferrando
 Joan Martínez, diversos personatges
 Jordi Martínez Planas
 Jordi Martínez de Foix i Llorenç
 Jorge Daniel Martínez
 Jorge Martínez, "Aspar"
 Josep Antoni Martínez i Asensi
 Josep Lluís Martínez i Picañol
 Josep Manuel López Martínez
 Josep Maria Alòs i Martínez
 Josep Maria Martínez Lozano
 Josep Martínez Aloy
 José Alberto Martínez Trinidad
 José Asunción Martínez Sancho
 José Manuel Martínez Aguirre
 José Martínez Arenas
 José Martínez Puig
 José Martínez Ruiz
 José Martínez Sánchez
 Juan Bautista Martínez del Mazo
 Juan Francisco Martínez Modesto
 Juan Martínez Montañés
 Juan Martínez Oliver
 Juan Martínez Silíceo
 Juan Martínez de Recalde
 Juan Ramon Masoliver Martínez de Oria
 Julián Martínez Ricart
 Jusepe Martínez
 Justiniano Martínez Medina
 Justo Martínez Amutio
 Laura Martínez Berenguer
 Leire Martínez Ochoa (Errenteria, 1979), cantant de pop basc, concursant de Factor X i vocalista de "La Oreja de Van Gogh 
 Lluís Martínez i Sistach (Barcelona, 1937), cardenal i arquebisbe de Barcelona 
 Lucas Martínez de Begazo
 Luis Enrique Martínez García
 Luis Martínez Noval
 Luis Martínez de Galinsoga y de la Serna
 Luis Miguel Martínez Damián
 Manel Martínez Fernández
 Manolo Martínez Hugué
 Manuel Beltrán Martínez
 Manuel Martínez Faixa
 Manuel Martínez Lara
 Manuel Martínez Risco y Macías
 Mariano Martínez (Burgos, 1948), ciclista espanyol nacionalitzat francès professional entre 1971 i 1982 
 Mario Martínez Rubio
 Martínez el Facha
 María Estela Martínez de Perón
 María Isabel Martínez de Murguía Embara o Maribel Martínez (Madrid, 1967), jugadora d'hoquei sobre herba espanyola 
 María José Martínez
 María Martínez
 María Milagrosa Martínez Navarro
 Mercè Martínez
 Miguel Aguirre Martínez Falero (Ferrol, província de la Corunya, 1944), metge i polític establert al País Basc 
 Miguel Martínez de Campos y Antón
 Miguel Martínez de Corta (Logronyo, 1981), futbolista riojà que ocupa la posició de porter 
 Miguel Martínez y Sanz
 Milagrosa Martínez Navarro
 Miquel Martínez Moyà
 Núria Martínez i Barderi (Banyoles, 1967), diputada al Parlament de Catalunya en la V Legislatura 
 Pablo Redondo Martínez
 Pascual Martínez Sala
 Paulino Martínez Sória
 Pedro Martínez, diversos personatges
 Pelai Martínez i Paricio (Figueres, 1898-1978), arquitecte català 
 Pere Martínez, diversos personatges
 Pero Martínez de Luna, cavaller aragonès del llinatge dels Luna que morí decapitat pels fets de la campana de Huesca
 Rafael Martínez diversos personatges
 Raimon Martínez Fraile
 Ramón Martínez Campos y Rivera
 Ricardo Martínez Rodríguez
 Roberto Martínez Celigüeta
 Roberto Martínez Rípodas (Pamplona, 1976), futbolista navarrès 
 Roser Martínez Rochina (Bugarra, els Serrans, 1927), fotògrafa i crítica de fotografia valenciana resident a Barcelona 
 Rubén Iván Martínez (Coristanco, 1984), porter de futbol gallec
 Sergio Martínez Ballesteros (Burjassot, l'Horta, 1975), futbolista valencià que jugava de defensa 
 Severiano Martínez Anido (Ferrol, Galícia, 1862 - Valladolid, 1938), militar espanyol i Ministre de la Governació amb la Dictadura de Primo de Rivera 
 Vicente Alonso-Martínez y Martín
 Vicente Risco Vicente Martínez Risco i Agüero
 Vicenç Martínez diversos personatges